Angie est un prénom féminin, abréviation d'Angela.

Série télévisée 

 Angie est une série télévisée américaine créée en 1979.

Cinéma 

 Angie est un film néerlandais réalisé par Martin Lagestee en 1993 ;
 Angie est un film américain réalisé par Martha Coolidge en 1994.
 Angie est un court-métrage français réalisé par Olivier Megaton en 2007 dans lequel le rôle éponyme est interprété par Garance Le Guillermic.

Musique

Album 
 Angie est un album d'Angela Bofill sorti en 1978.

Chanson 
 Angie est une chanson des Rolling Stones parue sur l'album Goats Head Soup en 1973 ;
 Angie (ou Anji ou Angi) est une pièce instrumentale pour guitare écrite par Davey Graham et popularisée par Bert Jansch puis Paul Simon.

Chanteuse 
  est une chanteuse suédoise.

Toponyme 

 Angie, un village du Cameroun.
 Angie, un village en Louisiane.

Entreprise
 Angie, groupe français de conseil en communication

Caractère typographique 

 Angie (ou FF Angie) est le nom d'un caractère typographique conçu en 1989 par Jean François Porchez et publié par FontFont en 1995.

Homonymie de titre